

Прізвище

 Віл Вітон (Річард Вільям «Віл» Вітон III) — американський актор, блоґер, актор озвучення та письменник

Топонім

Вітон — місто, штат Іллінойс
 Вітон — місто, штат Канзас
 Вітон — місто, штат Міннесота
 Вітон — місто, штат Міссурі
 Вітон — місто, штат Вісконсин
 Вітон — переписна місцевість, штат Меріленд

Вітон — річка на півночі Швеції, у лені Норрботтен.